Leinwand steht für:

 ein Gewebe aus Leinen (Flachsfaser)
 ein Gewebe in Leinwandbindung (ein Gewebetyp)
 einen auf einen Rahmen gespannten textilen Bildträger in der Malerei, siehe Leinwand 
 einen textilen Bildträger in der Fotografie, siehe Fotoleinwand, 
 eine Projektionsfläche für Lichtbilder, siehe Bildwand
 einen Kriminalroman von Feridun Zaimoglu, siehe Leinwand (Kriminalroman)

Leinwand ist der Familienname von:
 Leslie A. Leinwand (* 1950), US-amerikanische Biologin

Siehe auch